Tomáš Rolinek (né le  à Žďár nad Sázavou en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il joue ses premiers matchs avec le HC Pardubice dans l'Extraliga. L'équipe remporte le titre national en 2005. En 2008, il décide de partir à l'étranger au Metallourg Magnitogorsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior. Il est capitaine de l'équipe. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde et aux Jeux olympiques de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| HC Pardubice || Extraliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| HC Vajgar Hradec || 1.liga|| 23|| 3|| 3|| 6|| 14|| || || || || 
|-
| HC Vajgar Hradec || 2.liga|| || || || || || 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2000-2001|| HC Pardubice || Extraliga|| 30|| 4|| 7|| 11|| 10|| 7|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| HC Berounsti Medvedi || 1.liga|| 15|| 7|| 11|| 18|| 18|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|2001-2002|| HC Pardubice || Extraliga|| 50|| 12|| 7|| 19|| 26|| 6|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
| HC Liberec || 1.liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Pardubice || Extraliga|| 40|| 12|| 10|| 22|| 18|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC Bili Tygri Liberec || Extraliga|| 13|| 5|| 3|| 8|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 35|| 3|| 4|| 7|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Pardubice || Extraliga|| 42|| 2|| 6|| 8|| 32|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| HC Hradec Kralove || 1.liga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Pardubice || Extraliga|| 42|| 15|| 14|| 29|| 32|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| HC Pardubice || Extraliga|| 47|| 16|| 18|| 34|| 69|| 17|| 7|| 3|| 10|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Pardubice || Extraliga|| 48|| 16|| 16|| 32|| 34|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 54|| 24|| 15|| 39|| 28|| 12|| 5|| 3|| 8|| 16
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 55|| 20|| 13|| 33|| 22|| 9|| 3|| 2|| 5|| 33
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 54|| 14|| 15|| 29|| 26|| 15|| 6|| 5|| 11|| 4
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 52|| 10|| 13|| 23|| 22|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 21|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Pardubice || Extraliga || 15|| 4|| 5|| 9|| 4|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || HC Sparta Prague || Extraliga || 43|| 18|| 16|| 34|| 12|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga || 49|| 16|| 11|| 27|| 24|| 10|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2015-2016 || HC Pardubice || Extraliga || 33|| 5|| 6|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Pardubice || Extraliga || 45|| 17|| 18|| 35|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Pardubice || Extraliga || 49|| 13|| 22|| 35|| 66|| 7|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2018-2019 || HC Pardubice || Extraliga || 45|| 7|| 10|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Pardubice || Extraliga ||17|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Vrchlabí || 2.liga || 10|| 7|| 7|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Septième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| +2||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 10|| +1||align="left"| Sixième place
|-
| 2010 || align="left"|Jeux olympiques || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -1||align="left"| Septième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 4|| 1|| 5|| 12|| +3|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| -4|| align="left"| Quatrième

Références

Naissance en février 1980
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du KLH Jindřichův Hradec
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Hradec Králové